

Geografia 
 Francia
 Calais – città del Passo di Calais
 Stati Uniti d'America
 Calais – città della Contea di Washington, Maine
 Calais – città della Contea di Washington, Vermont

Mitologia 
 Calaide (Calais) – figura della mitologia greca, figlio di Borea e di Oritia

Sport 
 Calais Racing Union Football Club – squadra calcistica francese

Zoologia 
 Calais – genere di coleottero